Наташа Макелхон () британска је глумица рођена 14. децембра 1969. године у Сарију, у Енглеској.

Филмографија 

|-
| 1997. || Анђео са два лица || || ||
|-
| 1998. || Труманов шоу || || || 
|-
| 1998. || Ронин || || || 
|-
| 2002. || Соларис || || || 
|-
| 2004. || Даме у лаванди || || || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 Сајт обожавалаца

Рођени 1969.
Британске глумице
Енглеске глумице
Биографије живих особа